Slijtage, het (langzaam) kapotgaan of eroderen van materiaal
 Slijter, een handelaar